Альфа Центавра:

Астрономия 
 Альфа Центавра — звёздная система в созвездии Центавра, ближайшая к Солнцу.
 Альфа Центавра A b — кандидат в экзопланеты, предположительно вращающийся вокруг звезды Альфа Центавра A.
 Альфа Центавра B b — экзопланета, которая обращается вокруг меньшего компонента двойной системы Альфа Центавра, звезды Альфа Центавра B.

Музыка 
 Alpha Centauri — альбом немецкой группы Tangerine Dream, выпущенный в 1971 году.

См. также 
 Sid Meier’s Alpha Centauri